Шушпанка — топоним в России:

 Шушпанка (приток Чусовой) — река в Пермском крае.
 Шушпанка (приток Кыжа) — река в Пермском крае.
 Шушпанка (приток Лесного Воронежа) — река в Тамбовской области.
 Шушпанка — деревня в Пермском крае.